Kouamé ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Kouamé (1927–2021), ivorischer Geistlicher, Bischof von Abengourou
 Christian Kouamé (* 1997), ivorischer Fußballspieler
 Christian Kouamé Koffi (* 1990), ivorischer Fußballspieler
 Cyrille Bile Kouamé (* 1985), ruandischer Fußballspieler
 Dramane Kouamé, ivorischer Fußballspieler
 Eugène Koffi Kouamé (1988–2017), ivorischer Fußballspieler
 Eugène Kouamé Lokossoué, (1985), ivorischer Radrennfahrer
 Marcelin Kouamé (* 1987), nigrischer Fußballspieler
 N'Guessan Kouamé (* 1996), malischer Fußballspieler
 Sécré Richard Kouamé, ivorischer Politiker
 Taky Marie-Divine Kouamé (* 2002), französische Bahnradsportlerin